Пётр Наза́ров: Назаров, Пётр Михайлович (1769—1844) — казачий офицер, генерал-майор, наказный атаман Уральского казачьего войска в 1823—1827 годах.
 Назаров, Пётр Фёдорович (1921—1988) — советский художник, живописец, педагог, представитель ленинградской школы живописи.